Паулина Валлин (; род. 16 февраля 1983 года, Гётеборг, Швеция) — бывший шведский конькобежец, призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2009 года. Участник зимних Олимпийских игр 2010 года.

Биография 
Паулина Валлин стала на коньки, почти как стала ходить. Первоначально занималась фигурным катанием. Когда ей было около 12 лет, её отец повел Паулину и двух её сестёр на конькобежный стадион в Гётеборге, после чего она осталась в этом виде спорта. Профессионально тренировалась с 12-го возраста и уже с 1995 года соревновалась на юношеском уровне. В 1997 году она выиграла чемпионат Швеции в мини-многоборье и повторила этот результат через год.

В 2000 году Валлин заняла 4-е место в комбинации спринта на чемпионате Швеции, но уже в 2001, 2002 и 2004 годах стала призёром, выиграв серебряные медали. С 2004 года стала участвовать на Кубке мира, а в 2005 и 2006 годах выиграла чемпионат Швеции в спринтерском многоборье. В том же 2006 году дебютировала на спринтерском чемпионате мира в Херенвене заняла 29-е место.

Примечания

Ссылки 
  — профиль на сайте eurosport.com
  — Статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Даниэль Фриберг — профиль на сайте Olympic.org
  — профиль на сайте live.isuresults.eu

Конькобежцы Швеции
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года